Большой Курейский водопад — водопад в Красноярском крае на плато Путорана (Среднесибирское плоскогорье), на реке Курейка. Расположен на участке реки между озерами Дюпкун и Анама в семи километрах выше места впадения в Курейку её правого притока Яктали. Считается самым крупным в России по мощности потока водосброса (объёму воды, сбрасываемой за 1 секунду). Высота — 13 метров.

Примечания 

Бассейн Курейки
Водопады Красноярского края
Среднесибирское плоскогорье
Водные объекты Эвенкийского района
Плато Путорана